Herman Falk kan avse olika personer:

Hovjägmästaren (1785-1865), se Herman Adolph Falk
Högerpolitikern (1869-1919), se Herman Falk (politiker)